Bongola peut désigner :
 la Bongola, un cours d'eau du Cameroun
 Bongola Lokundje N'Yong, une entreprise coloniale au Cameroun
 Bongola-Marencé, une localité du Burkina Faso
 Bongola-Mossi, une localité du Burkina Faso.